Harry Potter i Insygnia Śmierci – powieść
 Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I – film
 Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II – film
 Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I – gra komputerowa
 Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II – gra komputerowa
 Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I – ścieżka dźwiękowa
 Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II – ścieżka dźwiękowa